Tapuy steht für:

 Tapuy (Reiswein), ein philippinischer Reiswein

Tapuy ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 César Cristóbal Tapuy Papa (* 1960), ecuadorianischer Verbandsfunktionär